

Pessoas
Ernesto Dorneles
Francisco Dornelles
Getúlio Dorneles Vargas
Letícia Dornelles
Maurine Dorneles Gonçalves
Onyx Dornelles Lorenzoni

Localidades
Porto dos Dorneles

Desambiguações de sobrenomes